Корейцы в Казахстане — являются одной из этнических диаспор в Казахстане численностью 108 тыс. человек, что ставит их по численности на 9-е место.. Первые 220 корейцев прибыли в Казахстан по советскому госзаказу в 1929 году по добровольной программе развития рисоводства. 3 июня 1990 г. была основана ассоциация корейцев Казахстана (АКК), которая вносит большой вклад в сохранение культурного наследия корейской диаспоры республики.

Известные корейцы Казахстана 
 
 Денис Тен — фигурист, призёр зимних Олимпийских игр 2014 года, Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан
 Герман Ким — историк и кореевед
Алексей Цой — министр здравоохранения РК
 Анатолий Цой — певец и солист группы «MBAND»
 Алексей Ни — тренер по тяжёлой атлетике
 Юрий Цхай — заслуженный тренер по боксу, президент Ассоциации корейцев Казахстана
 Владимир Ким — предприниматель, президент группы «KAZ Minerals»
Пя Юрий Владимирович — казахстанский врач, кардиохирург, Герой Труда Казахстана (2013).

Численность

История 
Хотя первые корейские поселенцы появились на территории республики ещё в конце XIX века, большинство современных корейцев Казахстана являются потомками депортированной по указу Сталина общины дальневосточных корейцев. Таким образом, в 1937 году корейцы стали первой этнической диаспорой, массово депортированной в Казахстан (наряду с курдами, выселенными из Закавказья). Распад СССР привёл к постепенному обособлению казахстанских корейцев от корейских диаспор в Киргизии, Узбекистане, России и других стран СНГ. За свою относительно недолгую историю на территории Казахстана, корейцы успели сильно измениться в культурном, экономическом и демографическом отношениях. Исторически главным пунктом размещения корейцев была Кызылординская область Казахстана, куда была переселена самая большая группа корейцев. Именно в Кызылорде поначалу размещались корейский театр, там же выпускалась корейская газета «Ленин кичи» («Ленинское знамя»). Связано это было с тем что на корейцев возлагались надежды в подъёме казахстанского рисоводческого хозяйства (план «Казрис»), которые первые поселенцы действительно оправдали. Но очень скоро новые поколения корейцев вовлекаются в урбанизационные процессы в республике, осваивают науку, становятся социально мобильными и активно переселяются в экономически динамичные города, в первую очередь в Алматы и, после 1997 года, в Астану. Так между 1989 и 1999 годами численность корейцев в Астане выросла на 52,6 %, а в Алматы — на 27,9 %. В бывшей столице численность корейцев приблизилась к отметке в 30 000 человек, что фактически превратило этот город в корейскую столицу Казахстана. Здесь же ныне наблюдается их максимальная концентрация (1,9 % населения). Несмотря на своё азиатское происхождению казахстанские корейцы по своему поведению стали близки европейскому населению Казахстана: их естественный прирост невелик по причине высокой урбанизации; большинство корейцев также исповедуют христианство. Большинство корейцев также не только владеет русским языком (97,7 %), но и считает его родным. В последние десятилетия уровень владения корейского языка среди них падает, а казахского — растёт. К началу 2000-х годов большинство казахстанских корейцев лучше владело казахским нежели корейским, хотя люди старшего поколения продолжают формально считать корейский своим родным языком. Системы образования на корейском языке в Казахстане не сложилось. Однако, в 2011/12 учебном году в школах республики, в рамках образовательной программы, а также факультативно и/или как самостоятельный предмет корейский язык изучали 228 детей корейской национальности. Этот показатель был в десятки раз меньше чем число детей, изучавших дунганский язык, турецкий или уйгурский языки. Низкий уровень интереса к современному корейскому языку со стороны молодых корейцев, возможно объясняется их давней переориентацией на европейскую систему ценностей, проводимой политикой, системой образования СССР. Субъективно, низкий интерес к изучению родного языка продиктован стремлением скорейшей интеграции в советское общество, а так же необходимостью политической  безопасности, из-за определения народа «неблагонадёжным» правительством СССР. Интерес к изучению родного языка и культуры стал проявляться после распада СССР и обретения независимости бывшими союзными республиками. Проводимая политика руководства независимого Казахстана дало право на самоидентификацию каждому народу, проживающему в Казахстане, а так же закрепила это право в Конституции РК. Вторая волна изучения корейского языка началась с установлением дипломатических отношений Республики Корея с бывшими союзными республиками в.т.ч и с Казахстаном, в результате которых Правительство Кореи за свой счёт, почти в каждой столице некоторых бывших союзных республик учредили образовательные центры по изучению корейского языка и культуры.     Ситуация с изучением корейского языка в ВУЗах лучше чем в школах. Так уже в 1991 г. Алматинский государственный университет им. Абая первым в Казахстане открыл корейское отделение на своём филологическом факультете. Отделение готовит переводчиков и преподавателей корейского языка. В 2000 г. на базе отделения был открыт Корейско-Казахстанский научный центр, который занимается разнообразной научно-исследовательской работой. В 1996 г. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби открыл единственную в Казахстане кафедру корееведения на факультете востоковедения. Данная кафедра готовит филологов, историков, страноведов и переводчиков. Первым заведующим кафедры стал доктор исторических наук Ким Герман Николаевич. К концу 2000-х годов семь ВУЗов республики предоставили своим ученикам возможность изучать корейский язык как иностранный.

Миграционные процессы 
В плане миграции корейцы Казахстанa сильно отличаются от немцев и евреев, которые, несмотря на большую степень русификации, стремились выехать из Казахстана на свои исторические родины. Внешняя миграция корейцев Казахстана слабоотрицательна. Внешний вектор миграции направлен на 90 % в крупные города РФ. Возвращение на Дальний Восток имеет место, но корейцы в целом предпочитают концентрироваться в экономически более динамичных городах европейской и сибирской частях РФ, равно как и в обеих столицах Казахстана. Слабый отток из Казахстана во многом перекрывается миграцией корейцев из экономически депрессивных и перенаселённых среднеазиатских стран вроде Таджикистана и Узбекистана. Этим объясняется то что число корейцев в Казахстане в последние три десятилетия стабильно держится на уровне около 100 тыс. человек. Внутри Казахстана корейцы, как и казахи, отличаются высоким уровнем миграционной активности (что отличает их от русских): они покидают депрессивные сельские области с низким уровнем подушевого дохода и устремляются в крупные города, предлагающие больше экономических возможностей.

СМИ 
С 1923 года выходит республиканская газета на корейском и русском языках — Корё ильбо, издающаяся в Алматы, Казахстан.

Государственная поддержка корейцев Казахстана 
В Казахстане существуют Корейский национально-культурный центр и Корейский театр музыкальной комедии. Выходят газеты и книги на корейском языке.

Представители народа присутствуют в Мажилисе Казахстана в группе Ассамблеи народа Казахстана.

Примечания

Ссылки 
Информация о корейцах на веб-сайте Ассамблеи народов Казахстана

Народы Казахстана